

Сюзюм — річка в Кіровській області, ліва притока Піжми
 Сюзюм — селище, Котельницький район, Кіровська область